Licymnios de Chios est un poète lyrique de Grèce antique.
 Dans la mythologie grecque, Licymnios est un fils d'Électryon, et petit fils de Persée.